APC eller Apc kan henvise til:

 A Perfect Circle, et amerikansk rockband
 Aktiveret protein C, en variant af Protein C
 Antigenpræsenterede celler, også benævnt Dendritceller
 Armored personnel carrier, engelsk betegnelse for en Pansret mandskabsvogn
 Armour-piercing capped, en type panserbrydende granat
 Apc (Ungarn), en landsby i Ungarn
 Napa County Airport (IATA airport code APC), en lufthavn nær Napa i Californien
 Article processing charge, en betalingsmetode til en udgiver for at give adgang til indhold
 Automatic Performance Control, et system , der blev benyttet på visse motorer fra bilproducenten Saab
 All People's Congress – et politisk parti i Sierra Leone